Проспе́кт Нау́ки:

 Топоним:
 Проспект Науки — улица в Киеве.
 Проспект Науки — улица в Санкт-Петербурге.
 Проспект Науки — улица в Харькове.

См. также 
 «» — петербургское издательство.